Chloeia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Lamarck 1818. Chloeia ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Chloeia